Langgrün bezeichnet mehrere Orte

 Langgrün (Gefell), Ortsteil von Gefell, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Bystřice (Hroznětín), Ortsteil von Hroznětín, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Dlouhá, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary, Tschechien; siehe Dlouhá (Hradiště)